Dewilder oder DeWilder ist der Familienname folgender Personen:

 Audrey DeWilder (* 1988), französische Schauspielerin
 Éric Dewilder (* 1964), französischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Devilder